Ма́ртин О Кайнь (; 1906, Спидл — 18 октября 1970, Дублин) — ирландский писатель и литературный критик, писавший на гэльском языке.

Биография 

Родился в семье бедных ирландских фермеров, работал учителем в сельской школе. Вступив в Ирландскую республиканскую армию, лишился места учителя и пять лет (1939—1944) провел в лагере в графстве Килдэр. Выступал за языковую автономию ирландцев и считал, что если Ирландия потеряет язык, она останется без национальной литературы, а это означает конец для всего народа.

Творчество 
Самое известное произведение — роман «Грязь кладбищенская» (), выпущенный в 1949 году. Книга считается выдающимся образцом ирландского модернизма. Первые переводы на английский язык появились через 66 лет после публикации (под названиями «The Dirty Dust» и «Graveyard Clay»). В 2020 году опубликован русский перевод Юрия Андрейчука.

Примечания

Переводы 
 Мартин О Кайнь. Грязь кладбищенская. М.: АСТ; Corpus, 2020. 448 с. ISBN 978-5-17-110648-5
 

Писатели-модернисты